Serge Leroy (Paris, 14 de maio de 1937 — Paris, 27 de maio de 1993) foi um cineasta e roteirista francês.

Cineastas da França
Roteiristas da França